Time to Pretend é o segundo EP da banda MGMT (The Management), lançado em 30 de agosto de 2005 pela Cantora Records e disponibilizada no iTunes. Novas versões das faixas "Time to Pretend" e "Kids" foram liberados mais tarde no álbum de estréia do MGMT Oracular Spectacular de 2007.

Faixas 

EP de 2005
Álbuns de MGMT